Жанцангийн Гантугс (; ) — монгольский стрелок из лука, участник двух летних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата Азии 2013 года.

Биография 
Заниматься стрельбой из лука Жанцангийн Гантугс начал в 1987 году. С 1991 года он выступает в составе сборной Монголии на международных соревнованиях. На чемпионате мира 2001 года Гантугс выбыл уже в первом раунде, уступив украинцу Виктору Рубану 160:167. На мировом первенстве 2007 года монгольский лучник вновь уступил в пером же матче. Чемпионат мира 2011 года стал самым успешным в карьере Гантугса. По итогам квалификационного раунда монгольский спортсмен занял высокое 9-е место. Гантугс уверенно выиграл первые три поединка на турнире, но в 1/8 финала, уступил 8-му сеянному канадцу Джейсон Лайону 0:6.

На летних Олимпийских играх Гантугс дебютировал в 2012 году, став первым с 1980 года монгольским лучником в мужской части соревнований, сумевшим пройти предолимпийскую квалификацию. На Играх в Лондоне Гантугс занял 19-е место в квалификационном раунде, в результате чего в первом раунде ему противостоял 46-й сеяный Рахуль Бахерджи из Индии. По итогам матча Гантугс уступил со счётом 0:6 и выбыл из соревнований. Первую крупную международную награду Гантугс завоевал в 2013 году, уступив в финале чемпионата Азии японцу Такахару Фурукаве. На чемпионате мира 2015 года Гантугс, несмотря на занятое 24-е место по результатам квалификационного раунда, выбыл из борьбы за медали уже после первого раунда. В мужском командном турнире монгольские лучники не смогли пробиться в стадию плей-офф.

В 2016 году Гантугс принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, квалифицировавшись по итогам азиатского отбора. 44-летний монгольский спортсмен стал самым возрастным лучником, заявленным на Игры 2016 года.

По итогам квалификационного раунда Гантугс занял высокое 24-е место, набрав 664 очка. В первом раунде соперником монгольского лучника стал представитель Таиланда Виттхая Тхамвонг, который по итогам 5 партий выиграл со счётом 7:3. Потерпев поражение Гантугс завершил борьбу за медали, заняв итоговое 33-е место. После окончания Игр Гантугс продолжил спортивную карьеру.

На чемпионате мира 2019 года монгольский лучник в первом раунде уступил россиянину Бэлигто Цынгуеву 2:6.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Международной федерации стрельбы из лука

Стрелки из лука Монголии
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года